Gana steht für:

 Gana, Hauptburg des slawischen Volkes der Daleminzier
 Reich von Ghana, afrikanisches Reich des Mittelalters 
 Gana (Mythologie), Begleitschar des Gottes Shiva
 Federico Gana (1867–1926), chilenischer Schriftsteller

GANA steht als Abkürzung für:
 Gran Alianza Nacional, Partei in Guatemala
 Gran Alianza por la Unidad Nacional, Partei in El Salvador

Siehe auch
 Cana
 Ganna
 Ghana
 Montaña Gana
 Qana

Abkürzung